Holmok (gemeente) - gemeente in Oekraïne
 Holmok (plaats) - plaats in Oekraïne in bovenstaande gemeente